Marathos ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Marathos (Akarnanien), antike Stadt in der mittelgriechischen Landschaft Akarnanien
 Marathos (Iraklio), Ort im Verwaltungsbezirk Iraklio auf Kreta
 Marathos, antike Stadt in Nord-Phönizien, siehe Amrit

sowie einer kleinen Dodekanes-Insel
 Marathos (Insel)